Световното първенство по снукър през 2009 г. се провежда в Театър Крусибъл, Шефилд, Великобритания от 18 април до 4 май. Световен шампион става Джон Хигинс, който побеждава във финала Шон Мърфи с 18 – 9 фрейма.

Парични награди 
 Победител £250 000
 Финалист £125 000
 Полуфиналисти £52 000
 Четвърт финалисти £24 000
 Класирали се за втори кръг £16 000
 Отпаднали след първи кръг £12 600
 Максимален брейк на телевизионна маса £147 000
 Най-голям брейк £10 000
 Общ награден фонд £1 111 000

Резултати

Квалификации

Сенчъри брейкове 
До този момент в състезанието са постигнати следните сенчъри брейка.

Квалификационен кръг

Телевизионна фаза

Максимален брейк 
Стивън Хендри постигна максимален брейк от 147 в седмия фрейм от мача си срещу Шон Мърфи. По този начин шотландеца изравни рекорда на Рони О'Съливан от 9 максимални брейка в кариерата! Премията на Хендри е £157 000 от наградния фонд: 147 000 за максималния брейк и 10 000 за най-голям брейк на турнира!

2009